Draganowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo
 Draganowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo